Рундлинг (; ) — вид деревень округлой формы, типичный для германо-славянских поселений в раннесредневековый период.
Такие деревни располагались в полосе центральной Германии из Киля в Богемии, часто названия этих деревень заканчиваются на -itz, -ow и -thin.

Наиболее интересные примеры сосредоточены в небольшом районе Нижней Саксонии в Германии, недалеко от города Люхов.
15 из этих деревень были выдвинуты на рассмотрение как объект всемирного наследия; решение ожидается в ближайшие несколько лет.

История и происхождение 
Отсутствуют письменные источники указывающие на время основания рундлингов.
Существует консенсус, что они были основаны в XII веке на земле, которая ранее не обрабатывалась, вероятно, из-за её низкорасположенной болотистой природы, склонности к затоплению и относительной бедности песчаной почвы.
В настоящее время ведущей теорией является теория профессора Вольфганга Мейбейера, который считает, что все рундлинги были основаны более или менее в одно и то же время в XII веке в соответствии с моделью, разработанной тогдашней германской знатью как подходящей для небольших групп преимущественно славянских фермерских хозяйств.
Нет абсолютно никаких доказательств того, что круглая форма этих ранних поселений была славянской по происхождению, как многие когда-то предполагали.
Они возникли в рамках восточной колонизации Генриха Льва (Расселение немцев на восток) в середине 12 века.

Славянская керамика была найдена в нескольких сотнях метров от рундлингов, но не самих деревнях.

Эти деревни, как правило, были небольшими, всего с несколькими фермами, в среднем около 5—7, и строились вдали от путей или дорог, вокруг открытой центральной площадки, которая была частью общинного фонда, не закрепленного за каким-либо конкретным фермером.
Ведущий фермер, которого звали Шульце, имел немного лучший участок, расположенный в центре напротив входа в деревню, и, как правило, дополнительную землю за пределами круга, названного его вендским названием Güsteneitz.
Их почти всегда можно найти на границе между низколежащими более влажными землями рядом с водой и более высокими и более сухими землями, более подходящими для возделывания.

Были ли эти заселения добровольными или насильственными не известно, но, по-видимому, это произошло без особого кровопролития.
В последующих веках мы видим совместное проживание немцев и славян.
В конечном итоге это привело к ассимиляции и возможному исчезновению славян в качестве отдельной этнической группы, с их собственным языком, лужицких или полабских языков, на которые даны имена большинства рундлингов.
Один из этих славянский языков оставался более используемым в районе Люхова до 18 века.
Существуют письменная хроника и словарь, составленные Иоганном Парумом Шульце из деревни Зютен примерно в 1725 году, в которых отмечается растущая потеря старого языка.
Район его исторического использования теперь часто называют Венды в честь тех славянских народов.
Этот район более или менее соответствует нынешним административным границам района Люхов-Данненберга.
Двумя родственными славянскими этническими группами были венды из Шпревальда и лужичане из Верхней Лужицы, вместе составляющих группу из примерно .

Деревни были довольно густо разбросаны по территории, подлежащей колонизации, каждая из которых находилась всего в километре от своего соседа.
Это означает, что было очень много довольно маленьких поселений. В очень редких случаях они были объединены в более крупные деревни или отнесены к пригородам городов.
Из 324 названных поселений в сегодняшнем Люхов-Данненберге более 200 являются или когда-то были рундлингами, и практически ни одно из них не было поглощено вторжением городов или было объединено в более крупные деревни, хотя после реформ 1972 года большинство потеряли политическую обособленность.
До 1972 года каждая деревня имела свой отдельный политический статус, что привело к существованию 230 общин, в местности, которая была и остается одним из самых малонаселенных районов Германии.

Первоначально в XII и XIII веках было построено около тысячи таких деревень, из которых около 400 дожили до XIX века.
В Люхов-Данненберг их более 200;
это можно определить по типу картам владения землёй и недвижимостью в начале 19 века.
Многие из рундлингов погибли в результате пожаров и были полностью или частично перестроены, не всегда как рундлинг.

На данный момент около 80—100 из этих 200 деревень до сих пор узнаваемы неподготовленным глазом как рундлинг, и около 30 из них представляют интерес для туристов.

Последующая круглая форма 
Первоначальная форма рундлинга была полукруглой или в форме подковы.
Большинство из них стали круговыми в период позднего средневековья, вероятно, между 1500 и 1550 годами, когда увеличилась плотность населения.
Это привело к тому, что первоначальные усадьбы были разделены на две, три или четыре, а у открытого входа в деревню стали доступны дополнительные клиновидные земли, которые фактически закрыли деревню и позволили войти только одной тропе снаружи.
Такое развитие событий, по-видимому, было предписано свыше.

В любом случае большинство изначально полукруглых деревень стали более близкими к круглым, хотя на самом деле было много решений немного иной формы.
Некоторые из сегодняшних рундлингов имеют продолговатую или неправильную форму.

Первоначальная модель один вход была в некоторых случаях изменена, чтобы учесть, скажем, путь к местной церкви или к местной мельнице.
В более поздние годы эти пути, возможно, были расширены для проезда транспортных средств.

Хотя очень многие современные рундлинги сохранили свою обособленность, многие из них расширились за последнее столетие и добавили современные дома, обычно в одном направлении от первоначального круга.
Иногда это приводит к вытянутой деревне со старым рундлингом в своём конце.

Внешнее расположение церквей 
Характерной чертой отличающей рундлинги от других сельских поселений в Европе, является отсутствие церковных построек в их границах. Церкви, порой довольно древние, а также имеющиеся при них кладбища располагаются далеко за пределами рундлинга.

Это могло произойти, потому что рундлинги обычно строились только чуть выше уровня грунтовых вод, тогда как церквям требовалось более высокое место, чтобы обеспечить достаточную глубину для их захоронений. 
Также это могло быть результатом того, что отдельная деревня слишком мала для содержания церкви, поэтому церковь должна была обслуживать несколько деревень.

Большинство исследователей считают, что это показывает, что христианизация пришла в деревни поздно, уже после того, как была создана их основная структура.

Возможно церковь казалась просто неуместной внутри, иначе было бы исключение из более чем 200 деревень в Вендланде, однако их нет даже в деревнях, расположенных на возвышенностях.
В них нет не только церквей, но и школ, общественных зданий, магазинов и практически нет торговых точек.
Деревни состоят исключительно из фермерских домов.

Литература 
 
 Herbert Röhrig: Rettung von Rundlingen im Hannoverschen Wendland, mit der Beilage von Ernst Preising: Die Landschaft des Wendlandes und ihre Besonderheiten, aus: «Niedersachsen». Zeitschrift für Heimat und Kultur. 1969, Heft 4, Lax, Hildesheim 1969
 Rundlinge und Slawen, Beiträge zur Rundlingsforschung, Hrsg.: Wolfgang Jürries, Lüchow 2004, ISBN 3-9806364-0-2
 Wolfgang Meibeyer: Rundlinge und andere Dörfer im Wendland, Weddel, 2005, ISBN 3-9810610-0-4
 Wolfgang Meibeyer: Rundlinge, Wendland-Lexikon, Band 2, Lüchow 2008, ISBN 978-3-926322-45-6, Seite 306—312.
 Rundlinge im Hannoverschen Wendland vom Verein zur Erhaltung von Rundlingen im Hannoverschen Wendland e. V.
 Die Rundlinge im Wendland vom Rundlingsverein — Verein zur Förderung des Wendlandhofes Lübeln und der Rundlinge e. V., 2014
 Siedlungslandschaft Rundlinge im Wendland. Der Weg zum Welterbeantrag. in der Reihe Arbeitshefte für Denkmalpflege in Niedersachsen 50, Hrsg.: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Michael Imhof Verlag, 2018

Ссылки 
 Rundlinge — Circular Villages in Wendland, Adrian Greenwood, 25 September 2012

Сельская география
Сельский населённый пункт